Чистовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чистовский сельсовет — в Альменевском районе Курганской области.
 Чистовский сельсовет — в Щучанском районе Курганской области.
 Чистовский сельсовет — упразднённый сельсовет в Тюкалинском районе Омской области.